Серге́й Козло́в:
 Козлов, Сергей Александрович (род. 1978) — украинский футболист.
 Козлов, Сергей Алексеевич (род. 1964) — российский кинооператор.
 Козлов, Сергей Анатольевич (род. 1961) — советский игрок в мини-футбол, российский бизнесмен, основатель и президент МФК «Дина».
 Козлов, Сергей Аркадьевич (род. 1956) — советский, российский физик, доктор наук.
 
 Козлов, Сергей Виконтович (псевдоним: Астахов; род. 1969) — российский актёр.
 Козлов, Сергей Викторович (род. 1959) — российский военачальник, контр-адмирал, начальник Топографической службы ВС РФ.
 Козлов, Сергей Владимирович (1853—1906) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны (1877—1878).
 Козлов, Сергей Георгиевич (род. 1955) — российский дипломат.
 
 Козлов, Сергей Евгеньевич (род. 1958) — советский футболист, мини-футбольный тренер.
 Козлов, Сергей Иванович (род. 1963) — генерал-майор, начальник штаба Народной милиции ЛНР.
 Козлов, Сергей Иванович — художник, лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.
 Козлов, Сергей Павлович (1952—1993) — гвардии старший лейтенант, командир десантно-штурмовой роты, Герой Советского Союза.
 Козлов, Сергей Семёнович (1960—2014) — российский футболист и тренер.